Döderlein kan som auktorsförkortning betyda:

 Petar Döderlein
 Ludwig Döderlein

Robotskapade auktorsförkortningar